Aleksandr Łoginow (ur. 1992) – rosyjski biathlonista
 Aleksandr Łoginow (ur. 1987) – rosyjski hokeista
 Aleksandr Łoginow (ur. 2000) – rosyjski skoczek narciarski